Palatobaena — викопний рід прихованошиїх черепах вимерлої родини Baenidae. Викопні рештки черепахи знайдені у США (Вайомінг, Колорадо, Монтана, Північна Дакота) та у Канаді (Альберта).

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Joyce & Lyson (2015).

Примітки 

Баеніди
Плазуни крейдового періоду
Плазуни палеоцену
Вимерлі тварини, описані 1972
Плазуни еоцену